

Геурень () — село у повіті Ясси. Входить до складу комуни Мірослава.

Геурень () — село у Яловенському районі.
 Геурень () — село у Ніспоренському районі.